Herrarnas kulstötning vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den tredje augusti på Londons Olympiastadion. Tävlingen började med en kvalomgång där alla deltagare deltog för att kvalificera sig till finalen. De tävlande fick tre chanser var att stöta över kvalgränsen. Om färre än 12 deltagare uppnått kvalgränsen när alla deltagare stött sina tre gånger gick de 12 bästa deltagarna vidare. Därefter hölls finalen där de kvalificerade återigen fick tre kast var; de åtta bästa fick därefter ytterligare tre kast. Tomasz Majewski från Polen var regerande mästare efter segern i Peking 2008.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 23,12 m| width="200px" |  Los Angeles, USA
| width="100px" | 20 maj 1990
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 22,47 m
|  Seoul, Sydkorea
| 23 sept. 1988
| 
|-
| align="right" | 'Världsårsbästa (WL)
| colspan="4" | ej fastställt|}

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
7 augusti
10:30 – Kval
19:30 – Final

Resultat

Kvalomgång
Den inledande kvalomgången ägde rum den 3 augusti. Kvalgränsen var 20.65 eller de tolv bästa kulstötarna. Enbart fem personer lyckades uppnå kvalgränsen och det sämsta resultatet som gav en finalplats var 20.25, 40 centimeter under gränsen. 40 stötare deltog i kvalet, som var uppdelade i två olika grupper. Varje person fick tre stötar var.

Final
Finalen ägde rum den 3 augusti.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012